Die 1. Division 2001 war die zehnte Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 1. April 2001 und endete am 1. November 2001.

Modus 
Die Liga wurde auf 18 Mannschaften reduziert. Diese spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden besten Teams stiegen in die Premjer-Liga 2002 auf, während die letzten drei Vereine in die drittklassige 2. Division abstiegen.

Teilnehmer 

Die zwei Absteiger aus der Obersten Division 2000
 Lokomotive Nischni Nowgorod
 Uralan Elista

Die 13 Vereine, die in der 1. Division 2000 die Plätze 3 bis 15 belegten
 Rubin Kasan
 Schinnik Jaroslawl
 Kristall Smolensk
 Amkar Perm
 Gasowik-Gazprom Ischewsk
 Lokomotive Tschita
 FK Lada Toljatti
 Tom Tomsk
 Arsenal Tula
 Baltika Kaliningrad
 Wolgar-Gazprom Astrachan
 Metallurg Krasnojarsk
 Spartak Naltschik

sowie die drei Aufsteiger der 2. Division
 Kuban Krasnodar
 Neftechimik Nischnekamsk
 FK Chimki

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2001
2001